Nišava ist
 ein Bezirk in Serbien: Okrug Nišava
 ein Fluss in Serbien: Nišava (Fluss)